Lilla Havsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Havsjön, Blekinge, sjö i Karlskrona kommun,  (8,94 ha)
Lille Havsjön, Västergötland, sjö i Tidaholms kommun,  (10,7 ha)
Lilla Havsjön, Värmland, sjö i Filipstads kommun och Hagfors kommun,  (29,6 ha)

Se även
Havsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn